Prosenik puede referirse a:
 Prosenik, localidad de Croacia en el municipio de Tuhelj.
 Prosenik Gubaševski, localidad de Croacia en el municipio de Zabok.
 Prosenik Začretski, otra localidad de Croacia en el municipio de Zabok.